Guijo de Santa Bárbara kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guijo de Santa Bárbara (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Guijo de Santa Bárbara (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar